Президентские выборы в Италии 1992 года проходили в соответствии с Конституцией. Согласно статье 83 Конституции, выборы президента Италии осуществляются парламентом на совместном заседании его членов. Для избрания кандидат должен получить большинство в две трети голосов членов собрания. После третьего голосования достаточно абсолютного большинства.

Голосование проходило с 13 по 25 мая, для избрания президента потребовалось 16 туров голосования. В 16-м туре президентом был избран Оскар Луиджи Скальфаро с 672 голосами против 75 у Джанфранко Мильо. Президент Франческо Коссига, чей мандат заканчивался 3 июля, ушёл в отставку 28 апреля, и 28 мая Скальфаро был приведён к присяге.

Голосование

13 мая 1992

1-й тур 
Присутствовало: 869, голосовало: 869, воздержались: 0.
Число голосов, необходимое для избрания:676.

Поскольку ни одна из кандидатур не получила требуемого большинства, был назначен второй тур.

2-й тур 
Присутствовало: 991, голосовало: 991, воздержались: 0.

Число голосов, необходимое для избрания: 676.

Поскольку ни одна из кандидатур не получила требуемого большинства, был назначен тур.

14 мая 1992

3-й тур 
Присутствовало: 981, голосовало: 981, воздержались: 0.

Число голосов, необходимое для избрания: 676.

Поскольку ни одна из кандидатур не получила требуемого большинства, был назначен четвёртый тур.

15 мая 1992

4-й тур 
Присутствовало: 833, голосовало: 511, воздержались: 322.

Число голосов, необходимое для избрания: 508.

Поскольку ни одна из кандидатур не получила требуемого большинства, был назначен пятый тур.

16 мая 1992

5-й тур 
Присутствовало: 993, голосовало: 993, воздержались: 0

Число голосов, необходимое для избрания: 508.

Поскольку ни одна из кандидатур не получила требуемого большинства, был назначен шестой тур.

6-й тур 
Присутствовало: 994, голосовало: 994, воздержались: 0.

Число голосов, необходимое для избрания: 508.

Поскольку ни одна из кандидатур не получила требуемого большинства, был назначен седьмой тур.

17 мая 1992

7-й тур 
Присутствовало: 986, голосовало: 664, воздержались: 322.

Число голосов, необходимое для избрания: 508.

Поскольку ни одна из кандидатур не получила требуемого большинства, был назначен восьмой тур.

8-й тур 
Присутствовало: 923, голосовало: 625, воздержались: 298.

Число голосов, необходимое для избрания: 508.

Поскольку ни одна из кандидатур не получила требуемого большинства, был назначен девятый тур.

9-й тур 
Присутствовало: 942, голосовало: 642, воздержались: 300.

Число голосов, необходимое для избрания: 508.

Поскольку ни одна из кандидатур не получила требуемого большинства, был назначен десятый тур.

19 мая 1992

10-й тур 
Присутствовало: 940, голосовало: 635, воздержались: 305.

Число голосов, необходимое для избрания: 508.

Поскольку ни одна из кандидатур не получила требуемого большинства, был назначен одиннадцатый тур.

11-й тур 
Присутствовало: 967, голосовало: 663, воздержались: 304.

Число голосов, необходимое для избрания: 508.

Поскольку ни одна из кандидатур не получила требуемого большинства, был назначен двенадцатый тур.

20 мая 1992

12-й тур 
Присутствовало: 918, голосовало: 614, воздержались: 303.

Число голосов, необходимое для избрания: 508.

Поскольку ни одна из кандидатур не получила требуемого большинства, был назначен тринадцатый тур.

21 мая 1992

13-й тур 
Присутствовало: 908, голосовало: 606, воздержались: 302.

Число голосов, необходимое для избрания: 508.

Поскольку ни одна из кандидатур не получила требуемого большинства, был назначен четырнадцатый тур.

22 мая 1992

14-й тур 
Присутствовало: 982, голосовало: 936, воздержались: 46.

Число голосов, необходимое для избрания: 508.

Поскольку ни одна из кандидатур не получила требуемого большинства, был назначен пятнадцатый тур.

23 мая 1992

15-й тур 
Присутствовало: 942, голосовало: 941, воздержались: 1.

Число голосов, необходимое для избрания: 508.

Поскольку ни одна из кандидатур не получила требуемого большинства, был назначен шестнадцатый тур.

25 мая 1992

16-й тур 
Присутствовало: 1002, голосовало: 1002, воздержались: 0.

Число голосов, необходимое для избрания: 508.

Результат: Оскар Луиджи Скальфаро избран президентом Итальянской Республики.

Примечания 

Политика Италии
Выборы 1992 года
Президентские выборы в Италии
1992 год в Италии